Grote viervlekschorsloper
 Kleine viervlekschorsloper